Municipio de Buchanan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buchanan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Buchanan (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Buchanan (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Buchanan (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien.
 Municipio de Buchanan (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Buchanan (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Buchanan (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.